Mattas ist der Familienname von:

 Åke Mattas (1920–1962), finnischer Maler
 Ronny Mattas (* 1974), deutscher Filmeditor